Schiller Hotel in Amsterdam
 Schiller (café), verzelfstandige bar van het gelijknamige hotel
 Schiller Theater Place Royale, een theater in Utrecht
 Café Schiller, een café in Aalten
 Schiller (muziekproject), een Duits muziekproject gestart in 1998

Personen:
 Friedrich Schiller (1759-1805), een Duits toneelschrijver, filosoof en dichter
 Ferdinand Canning Scott Schiller (1864-1937), een Duits-Engels filosoof
 Madeline Schiller (1845-1911), een Engels pianiste
 Frits Schiller (1886-1971), Nederlands hotelier en kunstenaar
 Heinz Schiller (1930-2007), een voormalig Formule 1-rijder
Duitse achternaam